Кубок мира по санному спорту 2018/2019 — международный турнир по санному спорту, состоящий из нескольких этапов, который начался 24 ноября 2018 года на трассе в австрийском Инсбруке и завершится 24 февраля 2019 года этапом в Сочи.

В ходе 4-го этапа в американском Лейк-Плэсиде будут разыграны медали Панамериканского чемпионата по санному спорту.

В ходе 9-го этапа в немецком Оберхофе будут разыграны медали чемпионата Европы.

С 27 по 29 января 2019 года в немецком Винтерберге состоится чемпионат мира по санному спорту.

Календарь соревнований

Общий зачёт Кубка мира

Одноместные сани (мужчины)

Одноместные сани (мужчины, спринт)

Двухместные сани (мужчины)

Эстафета

Одноместные сани (женщины)

Одноместные сани (женщины, спринт)

Двухместные сани (мужчины, спринт)

Результаты

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафеты 

Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2018/2019